Blidö (eiland), een Zweeds eiland, onderdeel van de archipel van Stockholm
 Blidö (plaats), een plaats in de gemeente Norrtälje in het landschap Uppland en de provincie Stockholms län in Zweden